Schimkat ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Schimkat (* 1974), deutsche Künstlerin
 Arnd Schimkat (* 1969), deutscher Schauspieler, Komiker und Drehbuchautor
 Herbert Schimkat (1900–1969), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher